Jméno a příjmení Josef Hrdlička má více nositelů:

 Josef Hrdlička (* 1942) – český duchovní a biskup
 Josef Hrdlička (historik) (* 1972) – český historik
 Josef Hrdlička (bohemista) (* 1969) – český bohemista, filozof, básník a překladatel z francouzštiny